«The Mark, Tom, and Travis Show: The Enema Strikes Back» — первый и единственный концертный альбом группы Blink-182, вышедший в 2000 году.
В него вошли концертные записи песен с трех предыдущих альбомов, а также новая композиция «Man Overboard».

Список композиций 

Альбомы Blink-182
Альбомы 2000 года
Альбомы поп-панка
Альбомы, спродюсированные Джерри Финном